Le tournoi de tennis de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2003, classée en catégorie Tier I, se dispute du  au .

Anastasia Myskina remporte le simple dames. En finale, elle bat Amélie Mauresmo, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nadia Petrova et Meghann Shaughnessy.

Résultats en simple

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou (ATP 2003)
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2003 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2003
Moscou
Sport en Russie en 2003
Tennis en septembre 2003
Tennis en octobre 2003